Појам Шипковица може се односити на:

 Шипковица (Бугарска), насеље у Перничкој области, Бугарска;
 Шипковица (Радовиште), насеље у Општини Радовиште, Северна Македонија;
 Шипковица (Тетово), насеље у Општини Тетово, Северна Македонија;
 Шипковица (туристичко одредиште), туристичко насеље на у Шар-планини, код Тетова, у Северној Македонији.